Хиса́мов (Хиса́мова)  — фамилия тюркского происхождения. Известные носители:

Хисамов 
 Хисамов, Искандер Аминович (род. 1957) — украинский телеведущий, журналист, политолог.
 Хисамов, Франгиз Гильфанетдинович (род. 1944) — российский советский специалист в области защиты информации.

